

События 
 21 апреля — Считается датой основания Рима Ромулом. Начало его правления и царского периода в истории Рима.
 753 (38 год Азарии) — Умер царь Израиля Иеровоам II, на престол взошёл Захария.
 Вэйский Чжуан-гун взял в жены цискую княжну, но она не имела сыновей. Этот брак описан в «Ши цзин» (I, V 3):
 В Цинь впервые учреждена должность летописца, и народ стал более просвещённым.

Родились 
 21 апреля — Нума Помпилий, со­глас­но ан­тич­ной тра­ди­ции, царь Рима.

См. также

Примечания